Пёстрые рассказы:

 Пёстрые рассказы (Элиан)
 Пёстрые рассказы (Чехов)